O Campeonato Nacional Andebol 2 (conhecido apenas por Andebol 2) é o segundo escalão do campeonato português de andebol masculino, principal competição profissional de andebol em Portugal.

As equipas que terminem em 1º e 2º lugar ascendem ao principal escalão enquanto que as equipas que terminem nos dois últimos lugares de cada grupo da fase final são despromovidas ao terceiro escalão.

Campeões

Links externos
 FAP

2018/19: http://portal.fpa.pt/fap_portal/do?com=DS;1;111;+PAGE(2000070)+COD_COR_CAIXA(2)+K-CATEGORIA(298)+K-ID(6152);

Referências

 
 
Competições de andebol de Portugal